Decollazione di San Giovanni Battista - uccisione di Giovanni Battista tramite decapitazione, riportata dai Vangeli e da Flavio Giuseppe
Decollazione di San Giovanni Battista – dipinto di Caravaggio
Decollazione di san Giovanni Battista – dipinto di Giovanni da San Giovanni